Das Mixed der Canadian Lawn Tennis Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Turnierplan

Quelle 
 Ottawa Journal und The Montreal Gazette, Ausgaben vom 23. bis 29. Juli 1946

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1946